Ова реч се употребљава за више појмова:

 Нут (програм) је врста слободног софтвера који се користи за нутриционистичке анализе
 Нут (египатско божанство)